Canillac ist der Name folgender Personen:

 Pierre de Canillac († 1361), französischer Bischof
 Raymond de Canillac (* um 1300; † 1373), französischer Anwalt, Bischof und Kardinal

Siehe auch:
 La Roche-Canillac, französische Gemeinde im Département Corrèze